Запорожан:
 Запорожан, Андрей Юрьевич (род. 1983) — украинский футболист, защитник клуба «Александрия».
 Запорожан, Валерий Николаевич (род. 1947) — ректор Одесского государственного медицинского университета.
 Запорожан, Игорь Владимирович (род. 1959) — полковник, Герой Советского Союза, участник Афганской войны.
 Запорожан, Лилиан (род. 1977) — молдавский юрист, менеджер, депутат Парламента Молдавии.